Mirosaljci est un toponyme qui peut désigner :
Mirosaljci, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Arilje, district de Zlatibor ;
Mirosaljci, une localité de Serbie située dans la municipalité de Lazarevac et sur le territoire de la Ville de Belgrade.